Anne de Prusse (1576-1625), fille de Albert Frédéric de Prusse, épouse de Jean III Sigismond de Brandebourg

 Anne de Prusse (1836-1918), fille de Charles de Prusse et de Maria de Saxe-Weimar-Eisenach, épouse de Frédéric de Hesse-Cassel